Simon Peak kan syfta på följande:

 Simon Peak, Antarktis, en bergstopp i Antarktis
 Simon Peak, Kanada, en bergstopp i Alberta och British Columbia i Kanada